Der Kanton Mèze ist ein französischer Wahlkreis im Département Hérault und in den Arrondissements Béziers, Lodève und Montpellier. Er hat  Einwohner (Stand: ). Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Christophe Morgo (DVG).

Wirtschaft 
Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Austernzucht im Étang de Thau, die insbesondere in Mèze und Bouzigues ausgeübt wird. Daneben sind Weinbau und Tourismus von Bedeutung.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 18 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Mèze die sieben Gemeinden Bouzigues, Gigean, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan und Villeveyrac. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 158,53 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 3420.

Meze